Plaats in Indonesië
 Tamanrejo (Limbangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Tamanrejo (Tunjungan), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java